Bura steht für:

 Bura (Achaia), eine antike Stadt in der Achaea
 Mian Bura, ein Ort im Iran
 Bala Bura, ein Ort im Iran
 Bura (Ethnie), Volksgruppe in Nigeria
 Bura (Jemen), eine Stadt im Jemen
 Bura (Kenia), ein Ort in Kenia
 ein Ort und Aldeia im osttimoresischen Suco Talimoro, siehe Talimoro
 die kroatische Bezeichnung für einen kalten Fallwind an der kroatischen Küste, siehe Bora (Wind)

Bura ist der Familienname folgender Personen:
 John Bura (1944–2023), US-amerikanischer Geistlicher, Weihbischof in Philadelphia
 Alexandra Bura (* 1993), deutsche Volleyballspielerin

Siehe auch:
 Bora
 Burra